Supercoppa svizzera 2018 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa svizzera 2018 – torneo di pallavolo maschile